Епископ Серафим (в миру Дмитрий Андреевич Адамов; ок. 1845, слобода Алексеевка, Бирюченский уезд, Воронежская губерния — декабрь 1925, село Матрёнки, Бобровский уезд, Воронежская губерния) — обновленческий епископ, до ухода в раскол в 1922 году — епископ Калачеевский, викарий Воронежской епархии.

Биография 
Родился в 1845 году в слободе Дмитриевке Бирюченского уезда Воронежской губернии (ныне в составе города Алексеевка Белгородской области) в семье священника.

В 1867 году окончил Воронежскую духовную семинарию. 18 ноября 1867 года рукоположен в священника. В 1869 году становится клириком Покровской церкви города Острогожска Воронежской губернии.

С 1868 по 1906 год — священник Покровской церкви и преподаватель женской гимназии в городе Острогожске.

Овдовев, принял монашество с именем Серафим. 10 мая 1870 года награждён набедренником. Служил законоучителем. 26 апреля 1881 года награждён бархатно-фиолетовой суфьею. 25 июня 1906 года назначен в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. С 15 мая 1907 года строитель Махрицкого монастыря. 12 декабря 1909 года возведён в сан архимандрита.

8 июня 1909 года переведен в Свято-Духов монастырь в городе Вильне (ныне Вильнюс), с 12 июня — и. д. наместника. В 1911—1913 гг. — член строительного комитета по постройке храма-памятника в г. Вильно в память 300-летия царствования дома Романовых.

13 февраля 1913 года назначен настоятелем Сурдегского Свято-Духов монастыря. 14 мая 1914 года награждён Орденом Святой Анны второй степени. После эвакуации монахов в Москву до конца 1917 года занимал эту должность.

Потом ушёл на покой, жил у дочери Олимпиады Томилиной в селе Матренках Бобровского уезда Воронежской губернии.

В 1921 году в Воронеже хиротонисан во епископа Богучарского, викария Воронежской епархии. Хиротонию возглавил архиепископ Тихон (Василевский).

В мае 1922 года переведён на должность епископа Калачеевского, викария Воронежской епархии. 21 мая прибыл в Калач.

В июне того же года уклонился в обновленческий раскол.

В конце августа 1925 года ушёл на покой. Скончался в декабре того же года в селе Матренках Бобровского уезда Воронежской губернии.

Примечания 

Выпускники Воронежской духовной семинарии
Настоятели Виленского Свято-Духовского монастыря
Епископы Русской православной церкви
Обновленческий епископат